Niemcy:
 Katzdorf – dzielnica Neunburg vorm Wald
 Katzdorf – dzielnica Teublitz

Zobacz też:
 Katsdorf